Bosznia-Hercegovina
 Trnova, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban
 Trnova, falu Oštra Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Donja Trnova, falu Ugljevik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Trnova, falu Ugljevik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Srednja Trnova, falu Ugljevik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Csehország
Trnová falu a Nyugat-prágai járásban
Trnová falu az Észak-plzeňi járásban

 Horvátország
Trnova, falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében